Niedenzuella är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Niedenzuella ingår i familjen Malpighiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Niedenzuella